Bolle kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Bolle

Robotskapade auktorsförkortningar